Green Park (park) is een park in London
Green Park (metrostation) is het gelijknamige metrostation in London
Green Park (Missouri) is een plaats in de Verenigde Staten